

Persone 
Antonio Gonelli-Cioni – pedagogista italiano
Dario David Cioni – ciclista italiano
Filippo Cioni – traduttore e notaio italiano
Franco Cioni – rugbista italiano
Gilles Cioni – calciatore francese
Giuseppe Cioni – artista, compositore e religioso italiano
Graziano Cioni – politico italiano
Oreste Cioni – calciatore e allenatore italiano
Renato Cioni – tenore italiano
Vittorio Cioni – canottiere italiano

Altro 
12812 Cioni – asteroide della fascia principale